Крестови́на — какой-либо предмет, имеющий крестообразную форму (см. Крест)

 Крестовина — разновидность фитинга, соединительная деталь трубопровода, обеспечивающая ответвление в двух направлениях от основной трубы.
 Крестовина — место пересечения штанги и перекладины ворот в командных видах спорта.
 Крестовина — конструктивная часть или деталь клинкового оружия.
 Крестовины на железной дороге — см. Стрелочный перевод, Глухое пересечение.
 Крестовина (также называется D-Pad) — средство для перемещения в играх в основном использовалась в старых домашних консолях (Nintendo, SEGA) пр. NES,  Sega Mega Drive и старых портативных консолях (Nintendo, SEGA)пр. Nintendo DS, Game Gear.

См. также 

 Четверник

крест